Граф Густав Адольф Левенгаупт () (24 февраля 1619 года — 29 ноября 1656 года) — шведский военачальник, фельдмаршал, участник Тридцатилетней и Северной войн.

Биография 
Начал службу в качестве добровольца в голландской армии в полку графа Зольмса, участвовал в осаде Бреды (1637) и защите Арраса (1640).

Позже перешёл на службу шведскую армию, которая участвовала в Тридцатилетней войне. В чине капитана храбро сражался при Брейтенфельде (1642), где возглавил полк Торстенссона, заменив убитых офицеров, сам был тяжело ранен.

Быстро продвигался по службе: вскоре стал подполковником, с 1644 года — полковник Финского рейтарского полка, с которым под началом Л. Торстенссона участвовал в войне против Дании. С 1645 года — генерал-майор, сражался под началом Густава Горна в Сконе.

После заключения мира вернулся в Германию, с 1648 года — генерал-лейтенант и комендант Нинбурга, с 1650 — член Государственного Совета, с 1651 — генерал финской милиции.

С началом войны с Речью Посполитой (1655) наименован фельдмаршалом, командовал шведской армией в Лифляндии, в 1656 году был губернатором Риги.

Носил титулы графа Raseborg и Falkenstein и барона Vinberg.

Примечания

Ссылки 
 Lewenhaupt, 1. Gustaf Adolf

Участники Тридцатилетней войны
Фельдмаршалы (Швеция)
Участники Русско-шведской войны 1656—1658